Бульвар Сен-Лоран:

 Бульвар Сен-Лоран (Гатино) — прежнее название бульвара Дез-Аллюметтьер в г. Гатино
 Бульвар Сен-Лоран — бульвар в г. Монреаль
 Бульвар Сен-Лоран — бульвар в г. Оттава, восточная граница района Ванье